

Населені пункти та їхні частини
 Рокіткі — село в гміні Хойнув Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рокіткі — село в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Рокіткі — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Рокіткі — частина села Тарнувка в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рокіткі — частина села Тилька в гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Рокіткі — частина села Остшиці в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки